Serie A bezeichnet:

 die höchste italienische Fußballspielklasse, siehe Serie A
 die höchste italienische Fußballspielklasse der Frauen, siehe Serie A (Frauenfußball)
 die höchste italienische Basketballspielklasse, siehe Lega Basket Serie A
 die höchste italienische Eishockeyspielklasse, siehe Serie A (Eishockey)
 die höchste italienische Handballspielklasse, siehe Serie A (Handball)
 die höchste italienische Volleyballspielklasse, siehe Serie A (Volleyball)
 die höchste brasilianische Fußballspielklasse, siehe Campeonato Brasileiro de Futebol
 die drei höchsten Fußballspielklassen in São Paolo, siehe Staatsmeisterschaft von São Paulo
 die höchste ecuadorianische Fußballspielklasse, siehe Serie A (Ecuador)
 ehemals die höchste Schweizer Fußballspielklasse, siehe Super League (Schweiz)#Serie A (1898/99–1929/30)

Siehe auch:
 A-Serie (Begriffsklärung)
 Klasse A (Begriffsklärung)